Raymondville puede referirse:
Raymondville (Misuri)
Raymondville (Texas)